Waldemar Grzimek (1918 - 1984), Duits beeldhouwer
 Bernhard Grzimek (1909 - 1987), Duits/Pools bioloog en documentairemaker
 Grzimeks Tierleben, een standaardwerk in de zoölogie van zijn hand